Билозир — украинская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Билозир, Игорь Иосифович (1955-2000) — украинский композитор и исполнитель.
 Билозир, Лариса Николаевна (род. 1981) — украинский политик.
 Билозир, Оксана Владимировна (род. 1957) — украинская певица.